Caribia ist der Name von:

 Ciudad Caribia, Stadt in Venezuela
 Caribia – Ein Filmrausch in Stereophonie, deutscher Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt (1978)
 Caribia (Schiff), deutsches Passagierschiff
 Caronia (Schiff, 1948), ein Passagierschiff, von 1968 bis 1974 als Caribia im Dienst